Yellow Breeches Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Yellow Breeches Creek (Pennsylvania), Fluss im York County, Bundesstaat Pennsylvania  
 Yellow Breeches Creek (Tennessee), Fluss im Sevier County, Bundesstaat Tennessee